Сельц () — муніципалітет у Франції, у регіоні Гранд-Ест, департамент Нижній Рейн. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 430 км на схід від Парижа, 45 км на північний схід від Страсбура.

Історія 

До 2015 року муніципалітет перебував у складі регіону Ельзас. Від 1 січня 2016 року належить до нового об'єднаного регіону Гранд-Ест.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 1297 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 3163,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Галерея зображень

Посилання 

 Офіційний сайт міста Сельц
 Сельц на сайті французького Національного інституту географії
 Сельц на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 Сельц на сайті Quid (загальні відомості, історія, пам'ятки, фото, адреси)
 [ Розташування муніципалітету Сельц на мапі Франції та сусідні муніципалітети]
 Мапа муніципалітету Сельц на сайті Mapquest

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Нижній Рейн

Примітки 

Муніципалітети департаменту Нижній Рейн